Андре́й Па́влович Загородню́к (; род. 5 декабря 1976, Киев, УССР, СССР) — министр обороны Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. Украинский , с 2014 г. волонтёр, с 2015 г. руководитель, затем — член проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины, с июля 2019 г. — член наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Биография

Ранние годы

Образование 
Получил высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, в университете Уорика и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.

Карьера 
С 2006 года — генеральный директор ООО «Дискавери — буровое оборудование (Украина)».

5 июля 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Загороднюка своим советником (вне штата).

Член СНБО с 6 сентября 2019 года.

Личная жизнь 
Женат. Имеет сына.

Библиография 
 Andriy Zagorodnyuk explains why Russia’s army is failing in Ukraine — статья в журнале The Economist о причинах поражений российской армии в 2022 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте КМУ 
 
 Глава проектного офиса реформ МО: Наши проекты делают схемы невозможными 
 Міністр оборони від Зеленського: посаду може обійняти протеже Коломойського без погонів

Выпускники Киевского университета
Выпускники Оксфордского университета
Советники Президента Украины
Члены СНБО Украины